Schönnewitz ist der Name folgender Orte:

 Schönnewitz (Halle), Teil des Stadtteils Reideburg der Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Schönnewitz (Käbschütztal), Ortsteil von Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen
 Schönnewitz (Liebschützberg), Ortsteil von Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Siehe auch
 Schönewitz